

Фамилия 
 Лубкин, Александр Степанович — (1770—1829) — русский философ-деист.
 Лубкин, Владимир Викторович — советский хоккеист.